Il singolare del South Australian Open 1987 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Wally Masur ha battuto in finale Bill Scanlon 6-4, 7-6.

Teste di serie

  Ramesh Krishnan (quarti di finale)
  Amos Mansdorf (quarti di finale)
 n/a
  Matt Anger (secondo turno)

 Eddie Edwards (primo turno) 
 Broderick Dyke (secondo turno) 
 Wally Masur (campione) 
 Nduka Odizor (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1987